La Sabina puede referirse a:

Cine 
 La Sabina, película española de 1979.

Lugares

En España 
 La Sabina (Baleares), localidad del municipio de Formentera, en la provincia de Baleares, España.
 La Sabina (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de Villa de Mazo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Fuente la Sabina, localidad del municipio de Letur, en la provincia de Albacete, España.
 El Val de la Sabina, localidad del municipio de Ademuz, en la provincia de Valencia, España.